Гимнасии Приазовья — античные спортивно-образовательные учреждения в Фанагории, Танаисе, Горгиппии и некоторых других городах (должности руководителей гимнасий и учителей там в различных надписях упоминаются). Руководителями школ физического воспитания были гимнасиархи, а непосредственными учителями гимнастики — педотрибы. Существование этих должностей в Северном Причерноморье подкреплено многими эпиграфическими памятниками.

Античный спорт Приазовья и Причерноморья 
В античную эпоху состязания юношей и мужчин являлись важной частью общественной жизни городов и поселений округи российского Приазовья. Наряду с единым экономическим и культурным пространством античного региона от низовьев Танаиса — Дона до поселений в районе нынешнего Сочи было и единое спортивное пространство. Образы мифологических героев, основателей и участников античных Игр — Ахилла, Геракла, Гермеса, Аполлона, Одиссея и других, — воплощены в многочисленных памятниках искусства, находимых археологами при исследовании городищ и некрополей Юга России. Это документальные свидетельства теснейшей связи Восточного Причерноморья с историей состязательной культуры Древней Греции. Обнаружены панафинейские амфоры — награда участников в Играх в Афинах

Известны Причерноморью и эфебии — государственные школы, в которых юноши, начиная с 18 лет, проходили одно- или двухгодичный курс учёбы, связанный с воинской подготовкой. Это подтверждает надпись из Фанагории в честь Агафа, сына Саклея — среди других его должностей упоминается работа косметом — главой и руководителем эфебия.

Содержание физического воспитания по образцу эллинов включало палестрику (спортивные упражнения в более узком понимании этого слова — пентатлон, кулачный бой, плаванье и т. п.), орхестрику (упражнения в акробатике, обрядовых, ритуальных и боевых танцах), игры (подвижные, с мячом и т. п.).

Проводились состязания для юных атлетов — они обычно были посвящены Гераклу и Гермесу, которые считались покровителями гимнасиев, палестр (школ борьбы) и молодых атлетов. Но были и состязания, посвященные другим олимпийским богам и героям. Это Ахиллеи — в честь Ахилла — в Ольвии; Аполлонии — в честь Аполлона — в Ольвии и городах Боспорского царства; Гермеи — в честь Гермеса — в Ольвии, Херсонесе, Горгиппии; и, вероятно, многие другие на сегодня ещё не известные состязания.

В программу входили: бег на один стадий, двойной бег, бег на длинную дистанцию, борьба, кулачный бой, прыжки в длину, метание дротика, копья, диска, стрельба из лука, конные соревнования и др.

Атлеты из Северного Причерноморья также принимали участие в общеэллинских состязаниях. таких как: Панафинеи и Анакии в Афинах, Пифийские игры в Дельфах и многих других. Об этом свидетельствуют археологические, эпиграфические и нумизматические источники

Гимнасии Приазовья и Северного Причерноморья 
Из античных гимнасий на землях России и её соседей наибольшее внимание привлекает гимнасия Ольвии, существовавшая с V в. до н. э. Хотя немало интересных памятников гимнасического воспитания оставила и округа античного российского Приазовья.
Прямые артефакты свидетельствуют о проведении Игр в античных городах на территории России: на мраморной стеле из раскопок в Горгиппии (Анапа) высечено около трехсот имен победителей состязаний, проводившихся в древнем городе. Горгиппийский каталог — выдающийся памятник спортивной культуры античной эпохи России незаслуженно забытый.
Гимнасии Приазовья были — как и в других местах — вторыми после храмов по значению центрами общественной жизни. Наиболее крупные города имели несколько гимнасиев для разных возрастных групп. В Фанагории здание гимнасия являлось крупнейшим общественным сооружением и непрерывно существовало на одном и том же месте в течение нескольких столетий, начиная с IV в. до н. э. Перед зданием находился школьный двор, по периметру окруженный портиком с колоннадой, — классическая планировка гимнасиев и палестр. На стелах из раскопок Танаиса и Гермонассы высечены десятки имен гимнасиархов — воспитателей юношества. В античности гимнасиарх был управителем всей жизни гимнасия, наблюдал за обучением и воспитанием юношества, организацией соревнований и т. д.

В посвятительных надписях, найденных археологами при раскопках Танаиса, в почетном реестре должностных лиц имена гимнасиархов упоминаются неоднократно. Вот некоторые из них: Менофил, сын Христиона, Басилид, сын Феоника, Фиагар, сын Антисфена, Балодий, сын Деметрия, Макарий, сын Мастуса… Обширна география находок стригилей — металлических скребков, которыми атлеты после состязаний счищали с себя масло, пот и песок. Несколько стригилей из раскопок в Горгиппии выполнены как парадная торжественная награда: их бронзовая поверхность покрыта золотом, а рукояти орнаментированы эмалевыми вставками. Бронзовый стригил держит в правой руке Силен из Танаиса. Стригил из Тамани отлит целиком из бронзы, на внутренней стороне ручки — клейма. Немало выявлено керамических сосудов — арибаллов, лекифов — непременных спортивных принадлежностей атлетов античного времени.

Археологическое открытие гимнасия в Фанагории связано с именем Владимира Дмитриевича Блаватского (1899—1980). Под руководством В. Д. Блаватского и А. П. Смирнова систематические исследования Фанагории  и её некрополей начаты с 1936 г. В довоенные годы на западной окраине города, на раскопе «город А» было открыто монументальное здание типа гимнасия, относящееся к III—II вв. до н. э. (Блаватский В. Д. Отчет о раскопках Фанагории в 1936—1937 гг.). Существование гимнасия свидетельствует, что фанагорийцы уже в то время большое внимание уделяли укреплению здоровья и поддержания физической формы у молодых людей.

Интересны и находки в Ольвии. Сохранились имена двух ольвийских гимнасиархов. Первый из них, Никодром, в середине III в. поставил в гимнасии статую своего сына Дионисия, победителя (по-видимому, в беге) во время праздничного состязания в честь Гермеса. От статуи уцелел лишь постамент с сильно поврежденным стихотворным посвящением Гераклу и Гермесу. Они были у греков традиционными покровителями гимнасиев, и во многих городах устраивались агонистические празднества Гермеи, на которых состязались юнош. Наряду с Ольвией, в Северном Причерноморье Гермеи, как гласят надписи, проводились в Горгиппии и в Херсонесе.

Другой ольвийский гимнасиарх, Феокл, во II в. н. э. построил гимнасий, а когда он умер, там установили его статую. Феокл входил в число не только состоятельных, но и весьма уважаемых граждан. Ольвиополиты четырежды избирали его первым архонтом (князем, посадником); наградили Феокла золотыми венками за гостеприимство, оказанное их гражданам. Традиция избирать гимнасиархами первых лиц государства существовала также в других полисах Северного Причерноморья. Например, в III в. в Херсонесе должность гимнасиарха исполнял Агасикл, занимавший многие важные магистратуры.

Примечания 

Боспорское царство
Спорт в России